Pierre Dupuy ist der Name folgender Personen:

* Pierre Dupuy (Historiker) (1582–1651), genannt Petrus Puteanus, französischer Historiker und Bibliothekar 
 Pierre Dupuy (Diplomat) (1896–1969), kanadischer Diplomat 
 Pierre-Marie Dupuy (* 1946), französischer Jurist